Rantanplan ist der Name von

 Rantanplan, einer belgischen Comicserie
 sie basiert auf der Figur des Gefängnishundes aus der Comicserie Lucky Luke, siehe Lucky Luke#Rantanplan
 Rantanplan (Band), einer Ska-Punk-Band aus Hamburg